Die Abkürzung Hycar steht für:
 geschützte Produktbezeichnung von Reaktive Liquid Polymers der Lubrizol Corporation
 Konzeptfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb

Hycar